Biblos puede referir a:
 Biblos (Líbano): antigua ciudad fenicia, actualmente del Líbano.
 Biblos Clube de Lectores: una editorial gallega.
 Seiji Biblos: una editorial japonesa.
 Biblos: superhéroe de Biblioteca: personaje de cómic de los Hermanos Macías.